EIF2B5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 721 амінокислот, а молекулярна маса — 80 380.

Кодований геном білок за функціями належить до факторів ініціації, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як біосинтез білка, поліморфізм, ацетиляція.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки